Зевина — женская форма фамилии . Известные носители:
 Зевина, Ада Мироновна (1918—2005) — молдавский советский художник и искусствовед.
 Зевина, Галина Бенициановна (1926—2002) — советский и российский гидробиолог, доктор биологических наук.
 Зевина, Дарья Юрьевна (род. 1994) — украинская пловчиха.
 Зевина, Руфь Александровна (1918—2004) — русская писательница и переводчик.